

Geografia 
 Sénac – comune francese situato nel dipartimento degli Alti Pirenei nella regione dell'Occitania

Persone 
 Didier Sénac (1958) – ex calciatore francese
 Guy Sénac (1932-2019) – calciatore francese
 Jean Sénac (1926-1973) – poeta e drammaturgo algerino
 Jean-Charles Sénac (1985) – ex ciclista su strada francese
 Philippe Sénac (1952) – storico e archeologo francese